Il doppio del torneo di tennis Hong Kong Open 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Colin Dibley e Rod Laver che hanno battuto in finale Brian Gottfried e Paul Gerken 6-3, 5-7, 17-15.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hong Kong Open 1973